Городе́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Городецкая улица — улица в Москве.
 Городецкая улица — улица в Череповце.

Украина 
 Городецкая улица — улица в Донецке.
 Городецкая улица — улица в Луцке.

Беларусь 
 Городецкая улица — улица в Минске.